Annisse (plaats), plaats in Denemarken
 Annisse (parochie), parochie in Denemarken